İlxıçı – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 İlxıçı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian